

Geografia

Caldecott (Cheshire)
Caldecott (Northamptonshire)
Caldecott (Rutland)

Persone
Andrew Caldecott – politico britannico
Andy Caldecott – pilota motociclistico australiano
Randolph Caldecott – artista e disegnatore inglese

Altro
Medaglia Caldecott – premio letterario
Caldecott Tunnel – tunnel in California